Кольцевая, упрощённое (разговорное) название:
 Кольцевая дорога — название некоторых дорог:
 Кольцевая автомобильная дорога
 Кольцевая железная дорога
 Кольцевая линия метрополитена — название линии  метро в разных городах:
 Кольцевая — название линии метро в городе Копенгаген.
 Кольцевая — название линии метро в городе Лондон.
 Кольцевая — название линии метро в городе Москва.
 Кольцевая — название планируемой линии метро в городе Санкт-Петербург.
 Кольцевая — название станции лёгкого метро в городе Кривой Рог.
 Кольцевая площадь — название площади в городе в Липецк.